Croazia
 Due Sorelle (Mala Sestrica e Vela Sestrica) – coppia di isolotti situati lungo la costa occidentale dell'Istria, a sud del canale di Leme e sudest di punta Corrente
Due Sorelle (Mala Sestrica e Vela Sestrica) – coppia di isolotti nei pressi di Abba Grande e Scillo nell'arcipelago delle isole Incoronate 
 Due Sorelle (Sestrice) – coppia di isolotti dell'arcipelago di Curzola 
 Due Sorelle (Sestrica Mala e Sestrica Velja) – coppia di isolotti dei Lagostini Orientali nell'arcipelago di Lagosta 
Italia
 Due Sorelle – scogli lungo la riviera del Conero nei pressi di Ancona
Due Sorelle – scogli in località Torre dell'Orso, in provincia di Lecce

Pagine correlate
Sorelle
Tre sorelle (disambigua)